Шираз:
 Шираз — город в Иране.
 Шираз — шахрестан в составе иранской провинции Фарс.
 Шираз — название сорта винограда Сира (), используется за пределами Франции.
 Шираз, Ованес Тадевосович (1915—1984) — армянский поэт.
 Шираз (род. 1983) — ливанская популярная певица и модель.